Прову́лок Вишне́вий — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Вишневий — провулок у Дергачі.
 Провулок Вишневий — провулок у Дрогобичі.
 Провулок Вишневий — провулок у Дубно.
 Провулок Вишневий — провулок у Жмеринці.
 Провулок Вишневий — провулок у Коломиї.
 Провулок Вишневий — провулок у Коровії
 Провулок Вишневий — провулок у Кременчуці.
 Провулок Вишневий — провулок у Одесі Суворовський район.
 Провулок Вишневий — провулок у Одесі Київський район.
 Вишневий провулок — провулок у Старому Самборі.
 Провулок Вишневий — провулок у Черкасах.
 Провулок Вишневий — провулок в Ужгороді.

 Вишневий провулок (Київ) — зниклий провулок у Києві

Провулки